Тянево (Добричская область) — село в Болгарии.
 Тянево (Хасковская область) — село в Болгарии.